Дми́трий Оле́гович Миро́нов:
 Миронов, Дмитрий Олегович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Миронов, Дмитрий Олегович (1979—1998) — участник грузино-абхазского конфликта, Герой России.